Carlos Alvarado puede referirse a:

 Carlos Alvarado Lang, grabador mexicano;
 Carlos Alvarado Reyes, ciclista olímpico costarricense;
 Carlos Alvarado Quesada, escritor, político y presidente de Costa Rica.